Моледу — район в Португалии:
 Моледу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Моледу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Моледу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.